Biloserka (ukrainisch ) steht für:

 Biloserka, Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Cherson
 Biloserka (Siedlung), Selyschtsche in der ukrainischen Oblast Sumy, Rajon Konotop

 Biloserka (Fluss), linker Nebenfluss des Dnepr in der Ukraine